Veracruz eller Vera Cruz (det "Sande Kors" på portugisisk og spansk) kan henvise til:

Steder

Brasilien 
 Vera Cruz (Bahia)
 Vera Cruz (Rio Grande do Sul)
 Vera Cruz (São Paulo)

Østtimor 
 Vera Cruz (Østtimor) – en underdistrikt i Dili distrikt

Honduras 
 Veracruz (Copan)

Mexico 
 Veracruz (stat) – en delstat i Mexico
 Veracruz (Durango) – by i delstaten Durango
 Veracruz (by) – den største by i del staten Veracruz (tidligere stavet "Vera Cruz")
 Tiburones Rojos de Veracruz – fodboldklub i byen Veracruz i Veracruz

Portugal 
 Vera Cruz (Aveiro)

Spanien 
 Veracruz (Huesca)

USA 
 Vera Cruz (Indiana)
 Vera Cruz (Pennsylvania)

Andet 
 Vera Cruz (film) – westernfilm fra 1954 af Robert Aldrich

Se også 
 Belejringen af Veracruz – belejring af Veracruz, Veracruz, Mexico i 1847 under den mexicansk-amerikanske krig